De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2018 vonden van 9 tot en met 11 maart 2018 plaats in Nederland, in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Het was de tweede keer dat het WK in Amsterdam werd gehouden; het eerste officiële wereldkampioenschap had in 1893, 125 jaar eerder, eveneens in Amsterdam plaats. Voor de mannen is het de 112e keer dat het toernooi wordt gehouden en voor de vrouwen de 76e keer.

De titelhouders waren de Nederlanders Sven Kramer bij de mannen en Ireen Wüst bij de vrouwen. Aan de vooravond van het WK werden alle voormalige en huidige wereldkampioenen ontvangen in het Rijksmuseum.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
In totaal waren er 24 startplaatsen te verdienen, op het WK van 2017 in Hamar behaalde de top twaalf startplaatsen voor zijn land, (met een maximum van twee per land). De overige startplaatsen waren te verdienen tijdens de wereldbekerwedstrijd in Erfurt eind januari, op basis van een klassement over 1500/5000 meter (tot een maximum van drie per land). De hieronder getoonde tabel is de uitslag van de selectiewedstrijd in Erfurt. De startplaatsen worden voor het land behaald en zijn niet persoonsgebonden.

Afstandspodia

Klassement

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2017 in Hamar. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Erfurt eind januari.

Afstandspodia

Klassement

Organisatie 
De organisatie ontving een subsidie van  van het Ministerie van VWS, in het kader van de subsidieregeling van topsportevenementen.

2018
Langebaanschaatsen in 2018
Schaatsen in Noord-Holland
Wereldkampioenschap schaatsen allround 2018
Schaatsen 2018